În Thailanda așezările urbane sunt împărțite în trei tipuri - orașe mari sau municipii (thesaban nakhon), orașe (thesaban mueang) și târguri (thesaban tambon). Capitala țării, Bangkok (8.280.925 loc., 2010) și orașul cu guvernare specială Pattaya (107.289 loc.: 16 august 2010) nu fac parte din nici una din aceste categorii.

Orașe mari
Din ianuarie 2013, în Thailanda sunt 32 de orașe mari. Două din ele sunt districte auto-guvernate.

Orașe

Referințe

 
Thailanda